Нигя́р (; ) — тюркское женское имя.
 Нигяр-хатун — жена османского султана Баязида II.
 Нигяр-ханым — османская поэтесса венгерского происхождения.
 Эльдар и Нигяр — азербайджанский эстрадный певческий дуэт

См. также 
 Negar — иранский город.
 Nigar Awards — пакистанская кинопремия
 Nigar — пакистанский журнал
 Nigâr — персонаж театра Карагёз